jądro systemu operacyjnego
 funkcja wywoływana na procesorze masowo równoległym, np. GPU
 ukraińska spółka holdingowa, notowana na giełdzie w Warszawie